Olaszország
Oleggio, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében
Oleggio Castello, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében